Detta är en lista över sjöar i Munkedals kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Munkedals kommun.

Lista

Externa länkar

Munkedals kommun
 Lista